Miejscowości w USA:
 Saddle Brook – jednostka osadnicza w stanie New Jersey, w hrabstwie Bergen
Gminy w USA:
 Saddle Brook (ang. Saddle Brook Township) – gmina w stanie New Jersey, w hrabstwie Bergen